Osoby o tym nazwisku:
 Anna Boyé-Guerquin – polska architektka
 Bohdan Guerquin – polski architekt, historyk architektury